Världsmästerskapet i bandy för herrar 1983 var det 13:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Finland 15-20 februari 1983. Sverige försvarade sin världsmästerskapstitel från 1981 genom att i finalmatchen vinna över Sovjetunionen med 9-3. Finland vann bronsmatchen mot Norge med 4-1. Dubbelmötena, som infördes 1969, ersattes återigen av enkelmöten men för första gången korades medaljörerna inte enbart genom seriespel, utan en grundserie följd av bronsmatch och final spelades.

Resultat

Grundserien

Spel om medaljerna

Bronsmatch

Final

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1983
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1983

1983 i Finland
Internationella bandytävlingar i Finland
Bandysäsongen 1982/1983
Internationella sportevenemang i Helsingfors
1983
Borgå
Helsingfors under 1900-talet